

Топоним 
 Велком — город в Южно-Африканской Республике.

Компании 
 «Велком» (с 12 августа 2019 — «А1») — белорусский телеком-оператор.
 «Велком» — российская мясопромышленная компания, владеющая мясокомбинатом в Павловской Слободе.